Übung steht für:
 ein Vorgang zur Stabilisierung erworbener Lernstrukturen, siehe Übung
 eine Lehrveranstaltung, siehe Akademische Übung
 in der Rechtswissenschaft: jahrelange Anwendung, siehe Gewohnheitsrecht
 Fromme Übung im Katholizismus
 Militärmanöver